Холя́вка (Халя́ва) — река в Московской области России, в районе Звенигорода. Правый приток Москвы.

Протекает по территории сельского поселения Захаровское Одинцовского района близ деревень Марьино и Введенское.

Длина реки — 4 км, площадь водосборного бассейна — 12—15 км². Под деревней Марьино на правом берегу — каптированный родник. Река упоминается в источниках 1624 года.

Примечания 

Притоки Москвы
Реки Одинцовского городского округа